«Now» — п'ятий студійний альбом американської кантрі-співачки Шанаї Твейн. В США альбом вийшов 29 вересня 2017.

Список пісень

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Шанаї Твейн
Альбоми Mercury Nashville
Англомовні музичні альбоми